Cet article liste les 1859 sites Natura 2000 de Finlande.

Réseau Natura 2000 
Le réseau Natura 2000, regroupe un ensemble d'aires protégées, réparti dans tous les pays de l'union européenne :
 Les zones de protection spéciale (ZPS) ont été créées en vertu de la Directive Oiseaux de 1976 de l'Union Européenne.
 Les zones spéciales de conservation (ZSC) découlent de la directive Habitats de 1992.

Gestion des sites 
En Finlande, le ministère de l'environnement est chargé de la gestion du réseau Natura 2000. Au niveau régional, il existe 13 « centres pour l'environnement », dont les missions comprennent la gestion des sites Natura 2000 et des autres aires protégées situées sur des terrains privés.

Liste

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Aire protégée en Finlande
 Réseau Natura 2000

Liens externes 
Euroopan unionin komission päätös: Virallinen lehti nro L 040 , 11/02/2005 s. 0001 - 0181
Décision D'exécution de la commission du 16 novembre 2012

 Base de données 

Site Natura 2000 en Finlande
 
Liste d'aires protégées
Liste de lieux géographiques en Finlande